Смирненски може да се отнася за:
 Христо Смирненски – български поет
 Василий Смирненски – митрополит на Вселенската патриаршия
 Смирненски - село в Област Монтана
 Смирненски - село в Област Русе